Kategoria Superiore (Superliga) – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Albanii
 Superliga e Kosovës – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Kosowie
 Super Liga Srbije – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Serbii
 Superligaen – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Danii
 Süper Lig – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w Turcji
 Superliga – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce ręcznej w Polsce
 Superliga – najwyższa klasa rozgrywkowa w siatkówce w Brazylii
 Superliga – najwyższa klasa rozgrywkowa w siatkówce w Hiszpanii
 SuperLiga – najwyższa klasa rozgrywkowa w rugby union w Rumunii
 Superliga A – najwyższa klasa rozgrywkowa w koszykówce w Rosji
 Superliga – planowane europejskie rozgrywki piłkarskie

 Nieistniejące i byłe nazwy
 Superliga – najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie w Rosji w latach 1992–2008
 SuperLiga Galp Energia – Primeira Liga w Portugalii w latach 2002–2005
 Superliga – Priemjer-Liga kazachska w latach 2002–2007
 Superliga – I liga słowacka w piłce nożnej w latach 2006–2011
 SuperLiga – północnoamerykańskie klubowe rozgrywki piłkarskie z lat 2007–2011

 Inne
 Superliga – operator rozgrywek ligi zawodowej w piłce ręcznej w Polsce